DPM steht als Abkürzung für:

 Data Position Measurement, ein Kopierschutz
 De Processibus Matrimonialibus, deutsche kirchenrechtliche Fachzeitschrift
 De Puta Madre 69, italienisches Mode-Label
 Deputy Prime Minister, engl. für stellvertretender Premierminister
 Deutsche Pole & Aerial Meisterschaft
 Deutsche Polizeimeisterschaften, siehe Deutsches Polizeisportkuratorium #Aufbau und Struktur des Deutschen Polizeisportkuratoriums
 Deutsche Produktionswagen-Meisterschaft, siehe Deutsche Tourenwagen-Meisterschaft #Geschichte
 DMSB-Produktionswagen-Meisterschaft, siehe ADAC-Procar-Serie #DMSB Produktionswagen-Meisterschaft
 Deutsches Panzermuseum Munster
 Dipropylenglycolmethylether, ein Lösungsmittel
 Dynamic Probing Medium, ein mittelschweres Sondierungsgerät, siehe Rammsondierung

Abkürzung